

Cinema 
 La mina – film del 1958 diretto da Giuseppe Bennati
 La mina – film del 2004 diretto da Víctor Laplace

Geografia 
 La Mina – città dell'Honduras
 La Mina – corregimiento della Colombia
 La Miña – località della Spagna
 La Mina –  quartiere di Sant Adrià de Besòs, Spagna
 La Mina – montagna del Perù
 La Mina – montagna di Porto Rico

Altro 
 La Mina – album di Mina del 1975
 Aeroporto La Mina – aeroporto della Colombia

Pagine correlate 
Mina